Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1954 (officieel FIFA Jeugdtoernooi 1954) was de 7e editie van het, door de FIFA georganiseerde, voetbaltoernooi van speler onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 10 april en 19 april 1954 gespeeld in West-Duitsland. Er deden 18 teams mee. De finale in Keulen werd met 2–2 gelijkgespeeld tegen Duitsland, Spanje won vanwege het betere doelsaldo in de groepsfase. Argentinië, een land dat was uitgenodigd om mee te doen aan dit Europese toernooi werd derde.

Groepsfase
↓ = gaat verder via dit knock-outschema.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Plaats 17–18

Plaats 13–16

Plaats 9–12

Plaats 5–8

Plaats 1–4

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1954
Voetbal in Duitsland
Voetbal